Фаустина Млада (; * 16 февруари 130; † 176, Халала, Кападокия) е съпруга на римския император Марк Аврелий.

Произход 
Родена е през 130 г. Дъщеря е на по-късния император Антонин Пий и Фаустина Стара.

Брак с Марк Аврелий 
На 25 февруари 138 г. е сгодена от император Адриан за Луций Вер. След смъртта на Адриан този годеж се разтрогва и Фаустина се сгодява за Марк Аврелий. През април 145 г. се женят. По този случай са изсечени монети с двойни портрети на двамата и плебеите на град Рим получават един congiarium (помощ в зърно от императора).

Двойката има заедно през следващите години най-малко 14 деца (последната дъщеря е родена през 170 г.), малко от които надживяват родителите си. След раждането на първата дъщеря (Домиция Фаустина, 30 ноември 147 г.) Фаустина е издигната за Августа. Най-известният наследник на Марк Аврелий и Фаустина е по-късният император Комод.

По време на Маркоманските войни Фаустина придружава съпруга си и живее в Карнунт (столицата на провинция Панония, на южня бряг на Дунав, близо до Виена). След победата над квадите и за извинение за престоя ѝ на Дунав, тя е почетена през 174 г. с титлата mater castrorum.

Тя придружава съпруга си на път от Дунавския лимес за Сирия, при който преминават през днешните български земи по маршрута р. Дунав – Нове (дн. Свищов) – Емпориум Дискодуратера (дн. с. Гостилица) – Филипопол (дн. Пловдив) – Хадрианопол (дн. Одрин).

Умира в края на 175 – началото на 176 г. в едно малко село в Кападокия, което Марк Аврелий преименува в нейна чест Фаустинополис. Сенатът издига Фаустина след смъртта ѝ в дива и е почетена с монети с нейния облик.

Римски императрици
Нерво-Антонинова династия